Noor – città dell'Iran
Noor – nome proprio di persona arabo
Noor – missile antinave sviluppato dall'Iran
Noor – album dei Adorned Brood del 2008